Road trip kan syfta på:

 Road trip – åka långa sträckor genom ett land eller världsdel
 Road Trip (film) – en amerikansk långfilm från 2000
 Road Trip: Beer Pong – en amerikansk film från 2009
 Road Trip (sång) – sång av De vet du från 2017